Гле́нис Ба́ккер (; род. 27 августа 1962, High River, Альберта, Канада) — канадская кёрлингистка. В составе сборной Канады — бронзовый призёр Олимпийских игр 2006.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры: бронза (2006).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2005).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005), серебро (1997).
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов: бронза (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
После сезона 2005—2006 Гленис решила оставить кёрлинг высшего уровня для того, чтобы уделять больше внимания своей семье. После этого участвовала в турнирах по кёрлингу, но не высшего уровня или в ветеранских.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года